Charlie Williams (Kelsall, 31 de julio de 1950) fue un piloto de motociclismo escocés, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1972 hasta 1981.

Su mejor temporada fue en 1974 cuando acabó en la décima posición en 500cc a bordo de una Yamaha. Williams fue nueve veces campeón de la TT Isla de Man, aunque tan solo tres de esas victorias contaron para el Mundial de Motociclismo. En 1980, participó en el Campeonato Mundial de Fórmula TT.

Desde que se retiró de la competición, Williams se ha mantenido como una personalidad de TT presentando el programa radiofónico. Posee un papel activo en la gestión de la tienda Chester Everything But Bikes desde que se retiró.

Resultados 

(Carreras en Negrita indica pole position, Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo del Reino Unido
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.